Хосе Лопез има више значења:

 Хосе Лопез (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хосе Лопез (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику